O Sarau da Barão é um evento lítero-musical, aberto ao público, gratuito, que acontece nas mediações da Rua Barão de Monjardim, no Centro Histórico de Vitória, toda primeira quinta-feira de cada mês, desde julho de 2015. Esse evento se configura como um espaço tanto de democratização do acesso quanto de difusão da produção literária, pois busca potencializar a produção autoral e a visibilidade de autores locais, por meio da realização de ações que se mesclam à outras linguagens artísticas como a música, o teatro, a performance e as artes visuais. Ademais, nos encontros mensais são realizadas atividades como: declamações públicas de textos de diversos gêneros, apresentações musicais, bancas de troca de livros, oficinas de escrita literária, feiras de produtos culturais e artísticos e exibições de obras de arte.

A coordenação e produção do Sarau da Barão é feita pela produtora cultural Ruth Léa Souza Rangel e pelo ator e produtor cultural, Ronald Alves.

Histórico 
Nesse espaço, já foram lançados diversos livros de autores capixabas ou que aqui residem, bem como transitam poetas, cronistas, contistas, romancistas, amantes de literatura e também aqueles que estão ainda se aproximando da leitura. O espaço ainda serve de local para apresentações musicais de artistas capixabas, principalmente do mercado autoral. No seu período de existência e resistência, já passaram pela calçada do Sarau da Barão, dentre outros, a escritora Fabíola Colares,  as atrizes Inácia Freitas e Suely Bispo, o cantor e compositor Sandrera, o MC Jefinho Faraó, o Duo Severino, o violonista Maicon 7 cordas, a cantora Elaine Vieira, o Grupo de Choro da Fames e o Clube da Bossa Nova do Espírito Santo. O Sarau da Barão também é parceiro da Editora Pedregulho, com quem organiza lançamentos de livros dentro do Sarau. Além da calçada da rua Barão de Monjardim, o Sarau da Barão já ocupou outros espaços do Centro Histórico, como:   a Casa Porto, a Casa da Barão, Espaço Thelema, o Sesc Gloria, a Praça Getúlio Vargas (na qual realizamos edições especiais, chamadas de Sarau da Barão Infantil), o Chafariz da Capixaba e a calçada da Banca da Cultura, nos quais mostrou que pode ocupar todos espaços que queiram receber a arte.

Edições 
No ano de 2020, com a necessidade de se adequar às novas realidades impostas pela pandemia, do Novo Coronavírus (Covid-19), o Sarau da Barão continuou suas atividades no ambiente virtual, com lives regulares. Desse modo, realizar o Sarau durante a pandemia nos mostrou uma outra possibilidade, que é atingir um público fora da região metropolitana, do Estado e do país. No entanto, o encontro virtual não substitui a potência dos encontros presenciais. Assim, no final de 2021, o Sarau da Barão retornou a calçada, seu lugar de origem. Em agosto de agosto de 2021, o Sarau da Barão, foi certificado pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo/Secretaria da Diversidade Cultural, como um “Ponto de Cultura”.

Saraus
Vitória (Espírito Santo)
Rua Barão de Monjardim